Niemcy:
 Nohra – dzielnica Bleicherode
 Nohra – dzielnica gminy Grammetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Zobacz też:
 Nora